Combita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Combita (ort i Colombia), Boyacá, 
 Cómbita, kommun, Boyacá,